Мо́ртен А́рнфред (; 2 августа 1945, Фредериксберг, Дания) — датский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, оператор и фотограф.

Биография 
Карьеру в кинематографе начинал как фотограф и монтажёр, потом приступил к режиссуре короткометражных и рекламных картин. В 1976 году дебютирует на большом экране фильмом «Можем только мы». Сначала снимал фильмы в содружестве с другими режиссёрами, после самостоятельно. В творчестве обращается преимущественно к острым социальным темам, проблемам юношества, трудностям рабочего класса, триллерам и детективам. Сценарист и оператор большинства своих фильмов.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Можем только мы / Måske ku' vi
  — Я и Чарли / Mig og Charly (совместно с Хеннингом Кристиансеном)
  — Джонни Ларсен / Johnny Larsen
  — Есть на свете прекрасная страна / Der er et yndigt land
  — Рай и ад / Himmel og helvede
  — Русская певица / Den russiske sangerinde
  — Королевство / Riget (ТВ, мини-сериал, совместно с Ларсом фон Триером)
  — ... — Комиссар Мартин Бек / Beck (ТВ, сериал)
  —  — Такса / Taxa (ТВ, сериал)
  — Последняя миссия банды Ольсена / Olsen-bandens sidste stik (закончил фильм после смерти )
  — Переулок счастья / Lykkevej
  — Большой день / Den store dag
  —  — Убийство / Forbrydelsen (ТВ, сериал)
  —   — Мост / Bron/Broen (ТВ, сериал)

Сценарист 
  — Я и Чарли / Mig og Charly 
  — Джонни Ларсен / Johnny Larsen
  — Есть на свете прекрасная страна / Der er et yndigt land
  — Рай и ад / Himmel og helvede
  — Русская певица / Den russiske sangerinde
  — Переулок счастья / Lykkevej

Оператор 
  — Можем только мы / Måske ku' vi
  — Мальчики / Drenge  — Я и Чарли / Mig og Charly

Продюсер 
  — Есть на свете прекрасная страна / Der er et yndigt land

 Признание 
 1978 — премия «Бодиль» за лучший датский фильм («Я и Чарли» совместно с Хеннингом Кристиансеном)
 1980 — премия «Бодиль» за лучший датский фильм («Джонни Ларсен»)
 1983 — номинация на Золотого Медведя 33-го Берлинского международного кинофестиваля («Есть на свете прекрасная страна»)
 1983 — премия «Бодиль» за лучший датский фильм («Есть на свете прекрасная страна»)
 1993 — номинация на Золотого Медведя 43-го Берлинского международного кинофестиваля («Русская певица''»)

Примечания

Литература 
 Кинорежиссёры Скандинавии: Библиографический справочник / Авт.-сост. О. Э. Рязанова; под ред. М. М. Черненко. — М.: НИИ киноискусства, 1996. — с. 9

Ссылки 
 Мортен Арнфред на сайте КиноПоиск